

— сільце (лісова осада) в гміні Ґрудек, Білостоцький повіт, Підляське воєводство

Палатки — село, Юхновський район, Калузька область

Палатки — селище, Красноградський район, Харківська область

Див. також 
 Палаткі — археологічна пам'ятка в штаті Аризона
 Палатка